Schönenborn bezeichnet

Schönenborn, einen Ortsteil der Gemeinde Lindlar

den Familiennamen folgender Personen:
 Jörg Schönenborn (* 1964), deutscher Journalist
 Martin Schönenborn (1897–1967), deutscher Gewerkschafter und Politiker
 Dirk Schönenborn (* 1968), Kaufmann aus Köln, Musiker, 2008 Geschäftsleitung Michael Schumacher Kartbahn, Kerpen

Siehe auch:
 Schönborn
 Schöneborn